

Patronyme 
 August Wittmann (1895-1977), général d'infanterie allemand.
 Blanche Wittmann (1859-1913), célèbre patiente hystérique du docteur Jean-Martin Charcot. Elle fut surnommée « la reine des hystériques ».
 Charles Wittmann (1876-1953), peintre, écrivain et musicien français, fils d'Ernest Wittmann.
 Charles-Léon Wittmann (1864-1913), imprimeur en taille douce et en héliogravure français.
 Dola Wittmann (1902-2004), première enfant à parler l'hébreu moderne comme langue maternelle alors que l'hébreu était langue morte depuis 1700 ans.
 Émile Wittmann (1836-1911), homme politique belge.
 Ernest Wittmann (1846-1921) peintre, sculpteur, dessinateur. L'un des membres fondateurs de l'École de Nancy.
 Henri (Hirsch) Wittmann (1937), linguiste québécois.
 Michael Wittmann (1914-1944), militaire allemand, connu pour avoir été l'un des plus efficaces chefs de chars.

Toponyme

Belgique 
 Rue Émile Wittmann à Schaerbeek, Bruxelles.

États-Unis 
 Wittmann, census-designated place située en Arizona.

Patronyme lorrain
Patronyme alsacien